Poniższy artykuł przedstawia listę latarni morskich w Islandii, państwie położonym na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach położonych na północnym Atlantyku. Najwyższą latarnią morską Islandii jest Reykjanesviti mierząca 31 metrów.

Latarnie morskie

Przypisy 

Islandia